U87 steht für:
 HMS Kite (U87), eine Sloop der modifizierten Black-Swan-Klasse der britischen Royal Navy
 U87-Zellen, eine Glioblastom-Zelllinie aus der Zellbiologie
 Neumann U87, ein Kondensatormikrofon der Firma Georg Neumann GmbH

U 87 bezeichnet:
 SM U 87, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 87 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg

U87